Jacques Rolland peut désigner :

 Jacques Rolland (1852-1933), homme politique français ;
 Jacques Rolland (1914-1999), homme politique français.
 Jacques Rolland (1954-2002), philosophe, éditeur d'Emmanuel Lévinas

Voir aussi 

 Jacques-Francis Rolland (1922-2008), écrivain, journaliste et résistant français.

Notes et références